Оле́ся Влади́мировна Яросла́вская (более известна как Ле́ся Яросла́вская; род. 20 марта 1981, Североморск, Мурманская область, СССР) — российская эстрадная певица, солистка группы «Тутси», автор и исполнитель собственных песен.

Биография 
Олеся Ярославская родилась 20 марта 1981 года в закрытом городе Североморске Мурманской области. Отец Олеси был военнослужащим, а мать музыкантом. Родители назвали её Олесей в честь популярной песни «Алеся» из репертуара белорусского ВИА «Сябры». Мама Ирина, преподаватель вокала, с раннего детства прививала своей дочери любовь к музыке и уже в возрасте четырёх лет впервые вывела Лесю на сцену Дворца культуры Североморска для совсместного исполнения песни «Ненужные письма». В 1988 году девочка вместе с родителями переезжает в город Наро-Фоминск в Московской области.

Обучаясь в Наро-Фоминской детской музыкальной школе № 3 по классу фортепиано и занимаясь в различных кружках гарнизонного дома офицеров, девочка постоянно выступает на концертах, проходящих в городе. Позднее Леся начинает заниматься в вокально-эстрадной студии «Созвездие» при Наро-Фоминском районном Дворце культуры «Звезда» и принимает участие во всевозможных певческих и музыкальных конкурсах и фестивалях, на которых завоёвывает свои первые творческие награды. Вместе с другими артистами Леся часто выступает на концертных площадках Москвы и Подмосковья, гастролирует. В 1996 году она выезжала с концертами, от отдела по делам молодёжи, на Северный флот, выступала в своём родном городе Североморске, на авианосце «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Юная певица становится лауреатом конкурсов «Виктория» (1998), «Золотой микрофон» , Московского международного фестиваля армейской песни «Виват, Победа!» и в прочих конкурсах и музфестивалях.

После окончания средней общеобразовательной школы № 4 Наро-Фоминска Леся Ярославская поступает в Московское областное училище искусств на эстрадно-джазовый факультет, которое заканчивает с красным дипломом по специальности «педагог по вокалу». В 2001 году юная певица поступила в московский Институт современного искусства. Институт Леся закончила также с красным дипломом, получив специальность «эстрадный вокал». В колледже и в институте училась с другой солисткой группы «Тутси» Ириной Ортман. Одновременно с этим девушка начинает работать по своей специальности педагога по вокалу в Доме детского творчества им. Веры Волошиной города Наро-Фоминска. В 2001 году Леся Ярославская выходит замуж за офицера Кантемировской гвардейской танковой дивизии Андрея Кузичева.

В 2003 году Леся Ярославская попадает на реалити-шоу Первого канала «Фабрика звезд 3» под руководством Александра Шульгина. Продержавшись на телешоу более двух месяцев, девушка уходит с проекта, проиграв по итогам голосования зрителей и участников «Фабрики звёзд-3».

По окончании «Фабрики звёзд-3» Леся подписывает контракт с REAL Records и продюсером Иосифом Пригожиным, и вместе с остальными участниками проекта уезжает в долговременный гастрольный тур по 140 городам страны . В этот период у известного композитора и музыкального продюсера Виктора Дробыша возникает идея создать женскую поп-группу «Тутси» и Леся становится одной из участниц этого коллектива, войдя в его «золотой» состав.

За 8 лет существования группа «Тутси» записала 2 альбома: «Самый, самый» (2005) и «Капучино» (2007), снято 6 клипов: «Самый, самый», «Я люблю его», «Горький шоколад», «Сама по себе», «Сто свечей» и «Чашка капучино». «Тутси» выступали с концертами не только в России, но и в других странах мира.

В 2008 году Олеся Ярославская уходит в декретный отпуск и 27 августа на свет появляется её дочь Елизавета. Через полгода после рождения дочери Леся возвращается в коллектив и вновь начинает гастролировать с группой.

В 2010 году она начинает записывать песни собственного сочинения. Песня «Не со мной» в 2011 году попадает в саундтрек к телесериалу «Случайный свидетель» и певица решает самостоятельно снять клип на неё. Получив разрешение продюсера группы Виктора Дробыша, Леся Ярославская начинает заниматься сольной карьерой.

В октябре 2012 года выходит клип на песню «Сердце волнуется», которую Леся Ярославская также написала сама.

Снялась в клипе на песню «Навсегда» в исполнении Ирины Ортман и Александра Киреева.

В 2015 году снялась в клипе Милана Савича — «Улетит Стая».

Общественная деятельность 
Лесю Ярославскую часто приглашают на телевидение и радио, с её участием записано множество передач на общероссийских и московских телеканалах, певица является частым гостем на страницах различных печатных изданий.

Леся Ярославская — активный участник благотворительных акций для детей и инвалидов, проводимых различными известными компаниями, фирмами и общественными организациями. Леся Ярославская приняла участие в акции Благотворительного Фонда помощи детям, больным ДЦП «Шаг навстречу» Гоши Куценко, участвовала в акции «Мак Хеппи День» в качестве кассира в одном из ресторанов Макдоналдс города Москвы, вместе с другими звёздами российской эстрады, кино и политики принимала участие в благотворительном арт-проекте «Радуга лета» в помощь детям из социально-реабилитационного центра «Отрадное». Певица много времени уделяет популяризации традиций меценатства в России. В интервью журналу «Охотничий двор» Леся так высказалась о своём отношении к благотворительности: «Я не могу говорить за всех, но лично у меня есть потребность помогать людям. Если я могу, если чувствую в себе силы — почему бы не помочь тем, кому это необходимо? По возможности стараюсь принимать участие в сборе средств детям на лечение и лекарства. Здорово, когда есть ещё и благотворительные фонды, берущие под свою опеку нуждающихся».

Леся неоднократно была участником различных концертов для военнослужащих как в составе группы, так и сольно, посещала зоны боевых действий на Северном Кавказе, не раз выступала перед россиянами, исполнявшими служебный долг за пределами Отечества, а также бойцами спецподразделений МВД России. Имеет медали общественных объединений: «Союза десантников России» «За службу на Северном Кавказе» (21 октября 2009) и пр.

Личная жизнь 
Олеся Ярославская замужем за офицером Андреем Кузичевым. Дочь — Елизавета (род. 2008).

У Леси Ярославской есть младшая сестра Мария. Бабушка и дедушка певицы живут в Иваново. Бабушка — вокалистка в народном хоре, дедушка — гармонист.

Дискография 
В составе группы «Тутси» Леся Ярославская участвовала в записи 2-х альбомов: «Самый, самый» (2005) и «Капучино» (2007).

Сольные песни 

 Синие Глаза
 Вернись
 Не со мной
 Сердце волнуется
 Разбуди любовь
 Выдыхай
 Стань моим мужем
 Сочное лето
 Далее без меня
 Когда они вдвоём (feat Александр Айвазов)
 Ищу тебя
 Ищу тебя (feat SOBON)

Видеография 
В составе группы «Тутси»:
 Самый-самый (2004)
 Я люблю его (2005)
 Горький шоколад (2006)
 Сто свечей (2006)
 Сама по себе (2006)
 Капучино (2007)

Сольно:
 Не со мной (2011)
 Сердце волнуется (2012)
 Разбуди любовь (2013)
 Выдыхай (2013)
 Стань моим мужем (2015)

Примечания

Ссылки 
 
 

Фабрика звёзд (Россия)
Поп-вокалисты России
Тутси (группа)
Выпускники Института современного искусства